Trois Rivières kan syfta på:

 Trois-Rivières – en stad i Kanada
 Trois-Rivières, Guadeloupe – en kommun i Guadeloupe
 Les Trois Rivières (vattendrag i Haiti) – ett vattendrag i Haiti